Калиновка (Лебедянский район):

 Калиновка — деревня в Лебедянском районе, Большепоповский сельсовет.
 Калиновка — деревня в Лебедянском районе, Кузнецкий сельсовет.